Polas ist der Name folgender Personen:
 Yorman Polas Bartolo (* 1985), kubanisch-deutscher Basketballspieler

POLAS steht für:
 POLAS, Computer-Fahndungssystem der deutschen Polizei

Abkürzung